Absolute World — парные жилые небоскрёбы комплекса Absolute City Centre, состоящего из пяти зданий и расположенного в городе Миссиссога, Онтарио, Канада.

История 
26 ноября 2006 года в ходе церемонии награждения 24 Конкурса городского дизайна мэр Миссиссоги объявил международный конкурс проектов дизайна Absolute Tower. Предполагалось, что новое здание станет центром квартала, расположенного на северо-западе на пересечении Burnhamthorpe Road и Hurontario Street. В конкурсе принимали участие более 600 человек, в том числе 92 представителя архитектурных компаний из 70 стран. 30 января 2007 года были официально объявлены 6 финалистов. 28 марта был объявлен победитель: Ма Яньсун, основатель компании MAD, Китай.

Дизайн 
Целью проектировщиков был хороший обзор из любой точки здания. Поэтому от основания до вершины здания, сужаясь к центру, поворачиваются на 209 градусов, по тому же принципу, что и Turning Torso в Мальмё, Швеция.

Высота первой башни составляет 170 метров (56 этажей), второй — 150 метров (50 этажей). В обеих башнях нет ни одного абсолютно одинакового этажа или балкона.
Задачей дизайнеров было не только создать примечательное высотное здание, но и вписать его в окружающую застройку, сделав его частью городского пейзажа. «Скрученность» построек этому способствует, устраняя обычные для высотных зданий вертикальные барьеры и заставляя небоскрёбы визуально «вращаться», сочетаясь тем самым с окружающими пейзажами.

Награды 
В 2012 году это здание получило награду «Лучшее высотное здание Америки».

Примечания 

Башни-близнецы
Перекрученные здания и сооружения
Здания и сооружения Миссиссоги
Небоскрёбы Канады